Les séminoles sont des Amérindiens qui vivaient au sud-est des États-Unis actuels

 Seminole est une ville du Texas
 Le Piper PA-44 Seminole est un avion.
 Séminole est une série de bande dessinée
 Ronde séminole est un roman de Michel Hoëllard
 L'Expédition du Fort King (Seminole) est un film de Budd Boetticher (1953)

Voir aussi
Seyminhol